El término Hyde Park puede corresponder a cualquiera de los siguientes lugares en el mundo:

Hyde Park, un parque en Londres, Inglaterra.
Hyde Park (Leeds), un área de la ciudad inglesa de Leeds.
Hyde Park (Sídney), un parque en Sídney, Australia.
Hyde Park (Chicago), un parque y barrio en Chicago, Illinois, Estados Unidos.
Hyde Park (Nueva York), una ciudad en el condado de Dutchess, en el estado de Nueva York.
Hyde Park (Utah), una ciudad en el condado de Cache, en Utah, Estados Unidos.
Hyde Park (Vermont), una ciudad en el condado de Lamoille, en Vermont, Estados Unidos.
Hyde Park (condado de Lamoille, Vermont), una villa en el condado de Lamoille, en Vermont, Estados Unidos.